

USA
 Belvidere (Dél-Dakota)
 Belvidere (Delaware)
 Belvidere (Észak-Karolina)
 Belvidere (Idaho)
 Belvidere (Illinois)
 Belvidere (Kansas)
 Belvidere (Minnesota)
 Belvidere (Nebraska)
 Belvidere (New Jersey)
 Belvidere (New York)
 Belvidere (Tennessee)
 Belvidere (Vermont)
 Belvidere (Wisconsin)

Lásd még 
 Belvedere (egyértelműsítő lap)
 Belvidere Township (egyértelműsítő lap)